Антоний Островский:
 Островский, Антоний Казимир (1713—1784) — архиепископ гнезненский, писатель.
 Островский, Антоний Ян (1782—1845) — польский военный и государственный деятель, бригадный генерал.